Kuperberg ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Kuperberg (* 1967), US-amerikanischer Mathematiker
 Krystyna Kuperberg (* 1944), polnisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Regina Kuperberg (* 1922; † unbekannt),  polnische jüdische Musikerin und Holocaustüberlebende